Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1887 war ein Tenniswettbewerb in London.

In Abwesenheit des Titelverteidigers William Renshaw errang Herbert Lawford seinen einzigen Wimbledon-Titel.

Turnierplan

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 246.

Herreneinzel
1887